Mit Potsdamer Protokoll werden nicht ganz exakt bezeichnet

 das Ergebnis der Potsdamer Konferenz aus dem Sommer 1945, siehe Potsdamer Abkommen;
 die gesetzliche Regelung für Buchclubausgaben, siehe Potsdamer Protokoll für Buchclubausgaben.